Szevasztopol ostroma a következőkre utalhat:
Szevasztopol ostroma (1854–1855) – ostrom a krími háború idején  
 Szevasztopol ostroma (körkép) – Franz Roubaud panorámaképe Szevasztopolban (1901–1904)
Szevasztopol ostroma (1941–1942) – ostrom a második világháború idején, a város német kézre kerül
Szevasztopol ostroma (1944) – ostrom a második világháború idején, a várost visszafoglalják a szovjet csapatok